"Calera", que em Língua castelhana quer dizer "forno de cal", pode significar:
 Calera, cidade mexicana
 La Calera, cidade chilena da Região de Valparaíso
 Calera (Oklahoma), cidade dos EUA
 Calera (Alabama), cidade dos EUA
 Calera de Tango, cidade chilena da Região de Santiago
 La Calera (Córdova), cidade argentina
 La Calera (Colômbia), cidade do departamento de Cundinamarca
 Calera y Chozas, cidade espanhola de Castela-Mancha
 Calera de León, cidade espanhola da Estremadura
 Cerros de la Calera, localidade uruguaia do departamento de Rivera

Desambiguações de topônimos